Ise puede referirse a:

Geografía 
 Ise, ciudad de la prefectura de Mie, Japón.
 Santuario de Ise, santuario sintoísta ubicado en esa ciudad.
 Provincia de Ise, una antigua provincia japonesa.
 Ise, ciudad de Nigeria.
 Río Ise, afluente del río Nene, en Northamptonshire, Inglaterra.
 Río Ise, afluente del río Aller, en Sajonia, Alemania.

Instituciones 

 ISE - Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña

Personas
 Ise (poetisa), poetisa japonesa que vivió a finales del siglo IX y comienzos del X.
 Ise no Taifu, poetisa japonesa que vivió durante el siglo XI.

Poesía
 Ise Monogatari, colección de poesía japonesa del período Heian.

Embarcaciones
 Ise (1917), acorazado de la Armada Imperial Japonesa, bautizado en honor a la provincia.
 Ise (DDH-182)), destructor portahelicópteros de la Fuerzas Navales de Autodefensa del Japón.